Personen
 Audrey Landers (1956), Amerikaans actrice en zangeres
 Judy Landers (1959), Amerikaans actrice
 Nico Landers, Nederlands zanger
 Paul Landers (1964), Duits muzikant
 Roy Landers (1987), Nederlands voetballer

 Plaats
 Landers (Californië), plaats in de Verenigde Staten

Zie ook
 Lander (doorverwijspagina)